Frantic kan henvise til:

 Frantic (film) – fra 1988, instrueret af Roman Polanski
 Frantic (sang) – sang af Metallica fra albummet St. Anger
 Frantic (album) – album af Bryan Ferry fra 2002